Franz Nachbaur ist der Name folgender Personen:

* Franz Nachbaur (Sänger) (Franz Innozenz Nachbaur; 1830–1903), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Franz Nachbaur (Schauspieler) (1873–1926), deutscher Schauspieler, Regisseur, Intendant